A 31 408-as számú közút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz a Pest megyei Gödöllő külterületén. Az M31-es autópálya és a 3-as főút találkozásának egyik csomóponti útja.

Ennél a csomópontrendszernél az M31-es nagyjából észak felé tart, bár ívben halad, amely ív fokozatosan fordul egyre keletebbre. A találkozási pontnál az M31-es a 9,400 kilométernél jár, a 3-as pedig nem sokkal jutott túl a 26. kilométerén, viszont a csomóponti utak többsége ennél jóval délebbre húzódik.

A 31 408-ös út a 3-as főút felől vezet az M31-esre, Nagytarcsa irányában, egyirányú útként, de a 3-assal közvetlenül nem találkozik: a 31 410-esből ágazik ki, és a 8,600-as kilométerszelvény közelében csatlakozik rá az M31-esre. Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 350 méter.

A csomópont további átkötő ágai: 31 405-ös Nagytarcsa felől, 31 406-os az M3-as felé, 31 407-es az M3-as felől, 30 601-os a csomópontot északon lezáró körforgalmat elkerülve, Gödöllő–Budapest irányban, 31 409-es a csomópontot északon lezáró körforgalmat elkerülve, M31–Gödöllő irányban és 31 410-es több más csomóponti ágat egyesítve Gödöllő felé.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 7.

Jegyzetek

31408
Gödöllő